Pogrom steht für:

 Pogrom, Hetze und gewalttätige Angriffe gegen Leben und Besitz einer Minderheit
 Pogrom (Zeitschrift), deutschsprachige Zeitschrift (2020 umbenannt in Für Vielfalt)